Die Saison 1996/97 der Oberliga Südwest war die 19. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die dritte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure des 1. FC Kaiserslautern mit zwölf Punkten Vorsprung auf den SC 07 Idar-Oberstein. Den Kaiserslauterern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken, der SV Wittlich, RWO Alzey und die SG 06 Betzdorf.

Die Aufsteiger waren der FK Pirmasens aus der Verbandsliga Südwest, der TuS Montabaur aus der Rheinlandliga und der SC Halberg Brebach aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga West/Südwest stiegen die SV Elversberg und der SC Hauenstein ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1996/97 bei fussballdaten.de
 Oberliga Südwest 1996/97 bei f-archiv.de

1996
Fußballsaison 1996/97